Macrocefalia — doença congênita do sistema musculoesquelético
 Macrocefalia (geopolítica) — concentração desproporcional dos poderes político-econômico e a administração nacional em uma cidade
 Macrocefalia urbana — conceito da geografia e do urbanismo

Ver também 
 Macroencefalia
 Microcefalia
 

Desambiguação